Доња Јабланица може бити:
 Доња Јабланица, област у Србији

Насеља 
 Доња Јабланица (Чајетина), насеље у општини Чајетина, Србија, видети: Јабланица (Чајетина)
 Доња Јабланица (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Доња Јабланица (Јабланица), насеље у општини Јабланица, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Горња Јабланица, област у Србији